Гамбир — растение семейства Мареновые, вид рода Ункария, произрастающее в Индии, Малайзии, Мьянме и Индонезии.
 Гамбир (кашу, катеху) — выпаренный досуха сок некоторых акаций, пальм и других растений семейства гамбир.
 Гамбир — монгольское кулинарное блюдо, похожее на блины.